Nożyno (gromada w powiecie słupskim) (1954-1959)
 Nożyno (gromada w powiecie bytowskim) (196?-1971)